11-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл с 16 по 23 августа 2003 года в Найроби (Кения) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла сборная Египта.

Команды-участницы 
Алжир, Египет, Камерун, Кения, ДР Конго, Сейшельские Острова, Сенегал, Тунис.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6-е и 7—8-е места разыгрывают команды, занявшие в группах соответственно 3-и и 4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 16 августа: Египет — Тунис 3:0 (29:27, 25:18, 25:21); Кения — ДР Конго 3:0 (25:9, 25:13, 25:15).
 17 августа: Тунис — ДР Конго 3:0 (25:16, 25:22, 25:10); Египет — Кения 3:2 (25:15, 27:25, 12:25, 23:25, 16:14).
 18 августа: Египет — ДР Конго 3:0 (25:21, 25:16, 25:11); Кения — Тунис 3:0 (25:17, 25:20, 25:23).

Группа В 

 16 августа: Алжир — Сенегал 3:0 (27:25, 25:16, 25:10); Камерун — Сейшельские Острова 3:0 (25:13, 25:18, 25:20).
 17 августа: Алжир — Сейшельские Острова 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:19); Камерун — Сенегал 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:19).
 18 августа: Камерун — Алжир 3:1 (25:16, 25:20, 21:25, 25:18); Сейшельские Острова — Сенегал 3:0 (25:22, 25:19, 25:13).

Матч за 7-е место 
20 августа
 ДР Конго — Сенегал 3:2 (28:26, 25:22, 33:35, 18:25, 15:12)

Матч за 5-е место 
20 августа
 Тунис — Сейшельские Острова 3:0 (26:24, 25:18, 30:28)

Плей-офф

Полуфинал 
20 августа
 Египет — Алжир 3:2 (21:25, 25:19, 25:18, 18:25, 15:10)
 Кения — Камерун 3:0 (25:12, 25:17, 25:21)

Матч за 3-е место 
22 августа
 Камерун — Алжир 3:1 (25:22, 25:16, 20:25, 25:20)

Финал 
23 августа
 Египет — Кения 3:1 (25:19, 22:25, 29:27, 25:19)

Итоги

Положение команд

Индивидуальные призы 
 MVP:  Тахани Тосон
 Лучшая нападающая:  Доркас Ндасаба
 Лучшая блокирующая:  Лидия Улму
 Лучшая на подаче:  Арбия Рафрафи
 Лучшая в защите:  Сара Али
 Лучшая связующая:  Роз Беленг
 Лучшая на приёме:  Мерси Визутила
 Самая результативная:  Тахани Тосон

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 14-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин на сайте CAVB

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
2003 год в волейболе